Šume (Danilovgrad), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Danilovgrad
 Šume (Ivanjica), een plaats in de Servische gemeente Ivanjica
 Šume (Topola), een plaats in de Servische gemeente Topola